Заводско́й район:

Белоруссия 
 Заводской район — район в г. Минске.

Казахстан 
 Заводской район — существовал в 1945—1948 годах

Россия 
 Заводской район — район в г. Новокузнецке.
 Заводской район — район в г. Орле.
 Заводской район — район в г. Саратове.
 Заводской район — бывшее название Шейх-Мансуровского района в г. Грозном.
 Заводской район — бывший район г. Йошкар-Олы, упразднён 16 августа 1988 года.

Украина 
 Заводской район — района городе Каменское, ранее Брежневский район.

См. также 
 Заво́дский район
 Заводской